El apellido Ridruejo puede referirse a las siguientes personas:

 Félix Pastor Ridruejo (1931-2010), político español;
 José Antonio Pastor Ridruejo (1932- ), profesor de Derecho Internacional y jurista español;
 Dionisio Ridruejo (1912-1975), escritor y político español;
 Mónica Ridruejo (1963- ), política y ejecutiva española;
 Pitita Ridruejo (1930-2019), personaje del ámbito social español.